Damokratész, Argosz királya az i. e. 8. században
 Damokratész, görög orvos az 1. század második felében